Batalla de Seminara puede referirse a alguna de las siguientes batallas libradas en la ciudad calabresa de Seminara o en sus cercanías durante las guerras italianas:
 Batalla de Seminara de 1495: el ejército francés bajo el mando de Bérault Stuart d'Aubigny derrotó a las fuerzas españolas y napolitanas de Gonzalo Fernández de Córdoba en el transcurso de la primera guerra de Nápoles.
 Batalla de Seminara de 1502 (librada cerca de Terranova): d'Aubigny derrotó a los españoles de Hugo de Cardona y Manuel de Benavides en el contexto de la segunda guerra de Nápoles.
 Batalla de Seminara de 1503 (ocurrida entre Seminara y Gioia Tauro): Fernando de Andrade derrotó a las fuerzas de d'Aubigny.